Гайдей — прізвище.

Відомі носії 
 Гайдей Олексій Олексійович (*1949) — український педагог, заслужений працівник освіти України.
 Гайдей Тодор Іванович (1923—1948) — український військовик, діяч УПА, лицар Срібного хреста бойової заслуги УПА 2 класу.